Het tennistoernooi US Open werd in 2007 bij de vrouwen voor de 121e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 27 augustus tot en met 8 september. De als eerste geplaatste Belgische Justine Henin won voor de tweede keer het toernooi door in de finale de als vierde geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova met 6-1 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2007